Сируэло (исп. Ciruelo) — испанская фамилия.

Известные носители:

 Сируэло, Педро (1470—1548) — испанский математик и теолог.
  — аргентинский художник-иллюстратор фэнтези.